Roe steht für:
 Roe (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Roe (König), dänischer König 460–490

Roe ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Roe (Arkansas)
 Roe (Colorado)
 Roe (Tennessee)
 Roe Junction (Tennessee)
 Roe Park (New York)

geografischer Objekte:
 Roe (Fluss), Fluss in Nordirland
 Roe-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Roe Island, Insel vor der Davis-Küste, Grahamland, Antarktika
 Roe River (Montana), Nebenfluss des Missouri River nahe Great Falls, Montana
 Roe River (Timorsee), Fluss in der Region Kimberley in Western Australia
 Mount Roe, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Lake Roe, See in der Region Southland, Neuseeland

astronomischer Objekte:
 (28803) Roe, Asteroid des Hauptgürtels

Unternehmen:
 A.V. Roe and Company, ehemaliges Unternehmen für Flugzeug- und Fahrzeugbau in England (1909–1963), siehe Avro (Unternehmen)

Zerstörer:
 USS Roe (DD-24), US-amerikanischer Zerstörer, erbaut 1909
 USS Roe (DD-418), US-amerikanischer Zerstörer, erbaut 1939, eingesetzt im Zweiten Weltkrieg

RoE oder ROE steht für:
 Rules of Engagement (Militär), Regeln für den Kampfeinsatz
 Return on Equity (Eigenkapitalrentabilität)
 Return on Education, im Bildungsbereich in Anlehnung an den Return on Investment (ROI)
 Rotary Optical Encoder (optischer Drehgeber in elektronischen Geräten)

Siehe auch:
 RÖE
 Rø: einen Ort auf der Insel Bornholm
 Roe v. Wade
 Roë

Abkürzung